Romániai települések:

 Kerpenyes, Brassó megyében
 Abrudkerpenyes, Fehér megyében
 Kerpenyes, Fehér megyében
 Cărpiniș, Gorj megyében
 Gyertyános, Hunyad megyében
 Kővárgyertyános, Máramaros megyében 
 Gyertyámos, Temes megyében